Кубок Президента Ємену з футболу 2014 — 15-й розіграш кубкового футбольного турніру у Ємені. Титул володаря кубка вперше здобув Ас-Сакр.

Попередній раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 травня 2014

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 травня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 травня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 травня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 травня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 травня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 травня 2014

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 травня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 червня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 червня 2014

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 червня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 червня 2014

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 червня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Президента Ємену на soccerway 

2014
Ємен